Cushman House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Cushman House (Louisiana), NRHP-ID 91000072
 Cushman House (Massachusetts), NRHP-ID 85001027